Бельфон () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д’Ор
 Бельфон () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда
 Бельфон () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна
 Бельфон () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Орн

Див. також 
 Жак Бонн-Жіго де Бельфон
 Шарль Бернардін де Жіго де Бельфон
 Ла-Е-Бельфон
 Бельфон-Ла-Роз